É um processo de usinagem para acabamento, realizado com uma ferramenta monocortante chamada rasquete. A ferramenta chamada de rasquete, é usada com sucessivos golpes, de forma que um de seus topos com um fio de corte (monocortante) raspe a superfície geralmente metálica. 

Os golpes do rasquete, pode ser impulsionado manualmente com a habilidade do operador, ou por um sistema pneumático ou elétrico.

Se analisarmos apenas um golpe, observaremos a formação de um leve desbaste concavo propicio a acomodação do óleo lubrificante.

Este processo é aplicado em guias, barramentos e em mancais de deslizantes, com a finalidade de diminuir o contato entre os metais melhorando a acomodação do óleo na superfície rasqueteada, e assim reduzindo o atrito.